Ла-Ластрилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 9,40 км². Население — 3292 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 2 км.

Покровителем города считается святой Исидро Лабрадор.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de La Lastrilla

Муниципалитеты Сеговии